Сезон 2021/2022 — 4-й сезон для профессионального футбольного клуба «Кубань» под эгидой РФС, который клуб проводил в Первенстве ФНЛ.

Состав

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Ушли в аренду

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Нападающие

|-
|colspan="14"|* Игроки, покинувшие команду или ушедшие в аренду в этом сезоне

|}

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Пенальти 
В статистику включены только официальные матчи.

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Первый дивизион ФНЛ 2021/2022

Турнирная таблица

Результаты по турам

Статистика выступлений

Матчи

Кубок России

1/64 финала

Групповой этап

Группа 1

1/8 финала

Примечания 

Кубань
2021/2022